Wilhelmus Bekkers ist der Name folgender Personen:

* Wilhelmus Johannes Bekkers (1890–1957), niederländischer Tauzieher
 Wilhelmus Marinus Bekkers (1908–1966), niederländischer Geistlicher, Bischof von ’s-Hertogenbosch

Siehe auch:
 Wilhelmus de Bekker (* 1939), niederländischer Geistlicher, Bischof von Paramaribo